Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Успенское“ Ржевского района Тверской области.

Примечания